URT peut faire référence à :
 URT : uranium de retraitement obtenu par le traitement du combustible nucléaire usé après son utilisation dans un réacteur nucléaire. 
 Urt : Commune de France, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
 urt : Herbe, plante souvent médicinale.